Черниговская епархия:
 Черниговская епархия ПЦУ
 Черниговская и Новгород-Северская епархия УПЦ МП